Een verkeersweg:
 N880 (België)
 N880 (Nederland), zie Provinciale weg 880

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing